Resin steht für:

 Resin (Java), ein Java EE-Server von Caucho Technology
 Resine, Extraktstoffe aus dehydrierten Naturharzen, siehe Harz (Material) #Verarbeitung und Verwendung

Personen:
 Wladimir Resin (* 1936), russischer Politiker, siehe Wladimir Iossifowitsch Ressin